Filip Šebo (Bratislava, 24 de fevereiro, 1984) é um futebolista da Eslováquia.

Futebolistas da Eslováquia
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do FK Austria Wien
Futebolistas do FC Petržalka Akadémia
Futebolistas do FK Inter Bratislava
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do SK Slovan Bratislava